Fate steht für:

 Fate (Band), dänische Hardrock-Band
 Fate (Texas), Stadt im Rockwall County
 Fate (Computerspiel), ein Computerspiel aus dem Jahr 2005
 Fate: Gates of Dawn, ein Computer-Rollenspiel aus dem Jahr 1991
 Fate/stay night, ein japanisches Computerspiel mit Manga- und Anime-Umsetzung
 Fate (Rollenspiel), ein generisches Pen-&-Paper-Rollenspiel-System
 Fate – Es wird nur einer siegen!, südkoreanischer Film aus dem Jahr 2008
 Fate: The Winx Saga, Fernsehserie aus dem Jahr 2021
 FATE-Syndrom, eine Katzenkrankheit
Personen:
 Fate Marable (1890–1947), US-amerikanischer Bigband-Leader und Pianist

F.A.T.E. steht für:
 englischer Serientitel der Cap Kennedy-Romane von E. C. Tubb, siehe Commander Scott

Abkürzung